Reybold peut faire référence à :

Patronyme 
  (1884-1961), ingénieur militaire américain.

Transports 
 L' (DE-177), destroyer américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 L'USS Reybold (DE-275), frégate américaine vendue à la Royal Navy, devenu le  (K479).

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme